Даниэ́ла Га́лли (), более известная как Дэ́ни (Dhány), — итальянская певица, всемирно известная вокалистка, прославившаяся преимущественно благодаря продолжительному плодотворному сотрудничеству с братьями Бенасси.

Биография 

Дэни родилась 23 октября 1972 года в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия. В университете она занималась литературой, но вскоре поняла, что её призвание — музыка. Поиски привели её в акустический дуэт Twin Duo, а затем в эйсид-джаз группу Dr. Groove. После экспериментирования с различными стилями музыки, Дэни встретила Ларри Пиньяньоли (Larry Pignagnoli), с которым и началось плодотворное сотрудничество.

Её сотрудничество с проектом «KMC» (куда, собственно, её и привёл Ларри Пиньяньоли) закончилось двумя синглами в стиле dance-soul: Somebody to touch me (1995) и Street life (1996). Понимая, что Дэни является исполнителем, который может добиться больших успехов на мировой данс-сцене, её продюсеры переключились на её сольный альбом. Так и получилось: её первый сольный сингл Dha dha tune (1998) «выстрелил» в том же году, а Дэни пригласили спеть в качестве бэк-вокалистки у известной итальянской певицы Mietta на всём альбоме La mia anima. Чуть позже второй сольный сингл Дэни — Quiero respirar (в англоязычном варианте — One day in paradise) раскрыл настоящий талант итальянской певицы.

В 2000 году Дэни была приглашена для записи дебютного сингла I wanna be free танцевального проекта MUMM. А её третий сингл Shut up не спускался с международных хит-парадов долгое время. В 2001 году Дэни на некоторое время возвращается в проект KMC и записывает сверхуспешный сингл I feel so fine, который был выпущен как раз тогда, когда её сольный альбом Quiero respirar набирал популярность в Латинской Америке. Тогда же Дэни входит в состав итальянской группы Links, где выпускает первый сингл — Liberamente. В этом же году её голос появляется на сингле музыкального проекта Dakka — Ready to fly.

В 2002—2003 годах Дэни, в составе группы Links, сдаёт в тираж первый альбом группы — Pioggia di polvere. C того же альбома она выпускает сингл в поддержку дебюта — Seguimi. Попутно она записывает трек вместе с итальянским chill-out-проектом Mystic Diversions — Song from «The love dance». В том же 2002 году братья Бенасси собираются создавать свой собственный музыкальный проект и приглашают Дэни для сотрудничества. Вместе с кузенами Дэни сочиняет такие песни как: Able to love, Let it be, Love is gonna save us и ещё несколько песен для альбома Hypnotica, который станет золотым и дважды золотым во многих странах мира. С её лёгкой руки были сочинены: Make me feel, Light, Castaway, Turn me up  и, конечно же, Hit my heart.

Сингл Hit my heart стал дважды золотым во многих странах Европы и мира. Благодаря этому синглу дебютный альбом проекта Benassi Bros. — Pumphonia побьёт предыдущий рекорд, сделанный ажиотажной «Гипнотикой».

В начале января 2005 года выходит сингл в поддержку нового, ещё не названного альбома проекта Benassi Bros. Сингл Make me feel, написанный в 2002 году и изданный для проекта J.K., не побьёт успех Hit my heart, но зато сможет встать в один ряд с другими шедеврами, созданными командой Бенасси. В марте того же года выходит второй альбом проекта Benassi Bros. — …Phobia, в котором большинство вокальных партий исполняет Дэни (4 из 12). Немного позже её голос появился в песне группы Aeroplanitaliani — Unioni fragili.

В середине июня 2005 года выходит второй сингл в поддержку альбома …Phobia c участием Дэни — Every single day. По мнению многих слушателей, Every single day является логическим продолжением музыкальной композиции Hit my heart. 26 октября того же года выходит третий сингл в поддержку альбома …Phobia — Rocket in the sky с вокалом Дэни (в альбоме …Phobia вокальную партию в музыкальной композиции Rocket in the sky исполнент Sannie Charlotte Carlson под псевдонимом Naan).

16 июня 2006 года, после столь длительного перерыва, Дэни выпускает сольный сингл Miles of love. В начале апреля 2007 года Дэни выпускает ещё один сольный сингл, который даёт дорогу её второму сольному альбому — E-motions.

В начале февраля 2008 года выходит третий сингл в поддержку второго сольного альбома Дэни — U & I с ремиксами Mobbing, Electro Blues и Andrea Bertolini. А всего через две недели выходит следующий сингл Даниэлы, но совсем не похожий ни на что — творение, созданное двумя вокалистками проекта Benassi Bros. — Dhany и Sandy, которые спели вместе, — Break the wall.

С марта 2008 года Dhany становится ведущей танцевальной радиопрограммы Fly Mag Mix Show и начинает делиться с поклонниками своими музыкальными вкусами каждые выходные.

В 2009 при участии компании IKON, представляющей интересы певицы в России, была записана песня Moscow never sleeps — совместная работа DJ Smash, Alex Gaudino и Dhany. Дэни не только исполнила вокальную партию, но и самостоятельно написала текст песни на английском языке. В кратчайшее время песня стала хитом в России и за рубежом.

Семья 
1 июня 2002 года Даниэла Галли вышла замуж за Даниэ́ле Са́лу ().

7 сентября 2010 года Даниэла Галли на своей официальной публичной странице в социальной сети Facebook опубликовала сообщение о том, что 2 сентября 2010 года у неё родилась дочь Беатри́че ().

20 января 2012 года Даниэла Галли на своей официальной публичной странице в социальной сети Facebook опубликовала сообщение о том, что 17 января 2012 года у неё родился сын Франче́ско ().

29 июня 2016 года у Даниэлы Галли родился сын Лю́ка ().

Дискография

Сольные альбомы 

 Dhany — «E-motions» (2007)
 Dhany — «Quiero respirar» (2000)

Совместные альбомы, сборники и компиляции 

 Various artists — «World bossa (lounge bossa experience)» (2014)
 Hotel Riviera — «Hotel Riviera vol. 1» (2013)
 The Matt Project — «It makes…» (2013)
 Rene Rodrigezz — «Love, Peace & Rock’n’Roll» (2013)
 Benny Benassi — «Electroman» (2011)
 Various artists — «Alex (Tributo ad Alex Baroni)» (2010)
 DJ Assad — «Playground» (2010)
 Pochill — «Discipline» (2010)
 Pochill — «Nothing but the hill» (2007)
 Benassi Bros. — «…Phobia» (2005)
 Aeroplanitaliani — «Sei felice?» (2005)
 Benassi Bros. — «Pumphonia» (2004)
 Links — «Pioggia di polvere» (2003)
 Mystic Diversions — «Beneath another sky» (2002)
 Various artists — «Super Eurobeat vol. 187» (2008)
 Various artists — «Super Eurobeat vol. 183» (2007)
 Various artists — «Super Eurobeat vol. 182» (2007)
 Various artists — «Super Eurobeat vol. 179» (2007)
 Various artists — «Super Eurobeat vol. 147» (2004)
 In Duo — «Cassandra» (2008)

Бэк-вокал 

 Spagna — «Domani» (2000)
 Mietta — «Tutto o niente» (2000)
 Mietta — «La mia anima» (1998)

Синглы 

 Jack Bernini feat. Dhany — «Waiting for tomorrow» (2014)
 Komodo feat. Dhany — «The wind of love» (2014)
 Del Principe and Roby Montano feat. Dhany — «Summertime» (2014)
 Andrea Ferrini feat. Dhany — «As one» (2014)
 DJ Simon Weeks feat. Dhany — «New York city» (2014)
 Roby Montano meets Hector Manolo and Griso feat. Dhany — «Who you are» (2013)
 Iacopo Misuri — «Complete» (2013)
 Matteo Sala feat. Dhany — «Travel from my heart» (2013)
 Krist Van D feat. Dhany — «Hangover» (2013)
 Mari Ferrari feat. Dhany — «I wanna make it» (2013)
 Marco Frattini feat. Dhany — «Universe» (2013)
 Roby Montano feat. Dhany — «Runaway getaway» (2013)
 Alex Berti & Ceedes feat. Dhany — «New horizon» (2013)
 Dario Trapani feat. Dhany — «Another lifetime» (2013)
 Robby Castellano and Gamma DJ feat. Dhany — «Sensitivity» (2013)
 DJ Aldo feat. Dhany — «Love for the summer» (2013)
 Giulia Regain and Daresh Syzmoon feat. Dhany — «My memories» (2012)
 Gil Foster and Roby Montano feat. Dhany — «I won’t surrender» (2012)
 Martin Silence feat. Dhany — «Live and take control» (2012)
 Dayro Phonix feat. Dhany — «What if?» (2012)
 Enzo Saccone feat. Dany Star — «Without you» (2012)
 Antonio Belcastro feat. Dhany — «Started up» (2012)
 Stefy de Cicco feat. Dhany — «Deep down inside of you» (2012)
 B.L.M. feat. Dhany — «Crazy for you» (2012)
 I-Team feat. Dhany — «Love tonight» (2012)
 Dario Daniele feat. Dhany — «Love is getting down» (2012)
 I-Scream feat. Dhany — «Take my body» (2012)
 Luki feat. Dhany — «Will I» (2012)
 Matteo Sala & Stylus Robb feat. Dhany — «Only you» (2011)
 Maximilian Tux and Erick Mercuri feat. Dhany (and Illy) — «Set me free» (2011)
 Marc Mysterio feat. Dhany and Karl Wolf — «Everything is all wrong» (2011)
 Mike Crystal feat. Dhany — «The hottest emotion» (2011)
 Joshua Hiroshy — «Rock’n’Roll Queen / Follow ur dream (Follow your dream)» (2011)
 DJ Micro feat. Dhany — «On your road» (2011)
 Stefano Pain vs. Mattias feat. Dhany — «Until the sunrise» (2011)
 Frizzy Sounds feat. Dhany — «The love you’ve got» (2010)
 Damian William feat. Dhany — «Dangerous» (2010)
 Lori B. — «Your dream» (2010)
 Mogador — «Running away» (2010)
 Donati & Amato feat. Dhany — «The real thing» (2009)
 DJ Smash and Alex Gaudino feat. Dhany — «Moscow never sleeps» (2009)
 Mike Francis feat. Dhany — «Song from ‘The love dance’» (2009)
 Kikkombo — «Freddo Freddo» (2009)
 Sandy vs. Dhany — «Break the wall» (2008)
 Dhany — «U & I (You and I)» (2008)
 Favretto feat. Jenny B. and Dhany — «To the beat / The rhythm of the night» (2007)
 Dhany — «Let it go» (2007)
 Dhany — «Miles of love» (2006)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Rocket in the sky» (2005)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Every single day» (2005)
 Aeroplanitaliani — «Unioni fragili» (2005)  
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Make me feel» (2005)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Hit my heart» (2004)
 Links — «Dentro di me» (2003)
 Links — «Fascino e vanità» (2003)
 Al.Ben — «Run to me» (2002)
 Links — «Ad ogni mio respiro» (2002)
 Links — «Seguimi» (2002)
 KMC feat. Dhany — «I feel so fine» (2002)
 Neuro — «Mazy» (2002)
 Pochill — «Violet theme» (2002)
 Benny Bee — «Free world» (2001)
 Dakka — «Ready to fly» (2001)
 Links — «Liberamente» (2001)
 Tech-nique feat. Dhany — «I need your love» (2000)
 Dhany — «Shut up» (2000)
 MUMM feat. Dhany — «I wanna be free» (2000)
 Oda-Main — «Lovin’ you» (1999)
 Oda-Main — «Inside» (1998)
 Oda-Main — «Dreamin’» (1998)
 Dhany — «Quiero respirar (One day in paradise)» (1998)
 Dhany — «Dha dha tune» (1998)
 KMC feat. Dhany — «Street life» (1996)
 KMC feat. Dhany — «Somebody to touch me» (1995)

Отменённые 
 Maicol G and Zimba feat. Dhany — «Party trip» (2014)

Совместные синглы

Бэк-вокал 

 Mietta — «Angeli noi (We all need love)» (1998)

Музыкальные композиции 

 DJ Aldo feat. Dhany — «Live for the music» (2014)
 DJ Aldo feat. Dhany — «Dancing in the twilight» (2012)
 Danny Menna feat. Dhany — «Freedom» (2011)

Бутлеги и Live 

 Benassi Bros. feat. Dhany — «Castaway» (2008)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Illusion» (2008)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Feel alive» (2008)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany — «Every day I have the blues» (2011)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany — «You can have it» (2009)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany — «Street life» (2009)
 Kikkombo — «This masquerade what’s going on» (2009)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany — «Fly me to the moon» (2008)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany and Jenny B. — «All of me» (2008)
 Dhany — «Livin' in da hot time» (2004)
 Kikkombo feat. Dhany — «Amor mio» (2001)
 Kikkombo feat. Dhany — «Insieme» (2001)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Better than anything» (2007)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Castles made of sand (Little wing)»
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «My romance»
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Time after time» (2010)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Honey pie» (2010)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Glory Glory» (2010)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «One for all» (2010)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Tears of joy» (2010)

Официальные музыкальные видеоклипы

С участием Даниэлы Галли 

 Komodo feat. Dhany — «The wind of love» (2014)
 DJ Aldo feat. Dhany — «Love for the summer» (2013)
 Krist Van D feat. Dhany — «Hangover» (2013)
 Gil Foster and Roby Montano feat. Dhany — «I won’t surrender» (2012)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Rocket in the sky» (2006)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Every single day» (2005)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Make me feel» (2005)
 Benassi Bros. feat. Dhany — «Hit my heart» (2004)
 Links — «Fascino e vanità» (2003)
 Links — «Ad ogni mio respiro» (2002)
 Links — «Seguimi» (2002)
 Links — «Liberamente» (2001)
 KMC feat. Dhany — «I feel so fine» (2001)
 Dhany — «Dha dha tune» (1998)

Ожидаемые

Отменённые 
 Maicol G and Zimba feat. Dhany — «Party trip» (2014)

Без участия Даниэлы Галли 

 Jack Bernini feat. Dhany — «Waiting for tomorrow» (2014)
 The Matt Project feat. Dhany — «Never» (2013)
 Alex Berti & Ceedes feat. Dhany — «New horizon» (2013) 
 Enzo Saccone feat. Dany Star — «Without you» (2012) 
 Marc Mysterio feat. Dhany and Karl Wolf — «Everything is all wrong» (2011)
 Mike Crystal feat. Dhany — «The hottest emotion» (2011)
 Joshua Hiroshy — «Rock’n’Roll Queen» (2011)
 Frizzy Sounds feat. Dhany — «The love you’ve got» (2010)
 DJ Smash and Alex Gaudino feat. Dhany — «Moscow never sleeps» (2009)

Ожидаемые 
 Del Principe and Roby Montano feat. Dhany — «Summertime» (2014)

Неофициальные музыкальные видеоклипы

Без участия Даниэлы Галли 

 Dario Trapani feat. Dhany — «Another lifetime» (2013)

Songwriting

Сочинила и исполнила 

 Hotel Riviera — «Another change of love» (2013)
 Hotel Riviera — «L’oubli» (2013)
 Hotel Riviera — «Hey now» (2013)
 Hotel Riviera — «Slow» (2013)
 Hotel Riviera — «Don’t let it go» (2013)
 Hotel Riviera — «Gimme a little time» (2013)
 Hotel Riviera — «Wild flowers» (2013)
 Hotel Riviera — «Secret world» (2013)
 Hotel Riviera — «Make no sound (Round and round)» (2013)
 Alex Berti & Ceedes feat. Dhany — «New horizon» (2013)
 I-Team feat. Dhany — «Love tonight» (2012)
 Stefy de Cicco feat. Dhany — «Deep down inside of you» (2012)
 Maximilian Tux and Erick Mercuri feat. Dhany (and Illy) — «Set me free» (2011)
 Danny Menna feat. Dhany — «Freedom» (2011)
 Joshua Hiroshy — «Rock’n’Roll Queen» (2011) (оригинал: The Subways — «Rock & Roll Queen» (2005))
 Joshua Hiroshy — «Follow ur dream (Follow your dream)» (2011)
 Stefano Pain vs. Mattias feat. Dhany — «Until the sunrise» (2011)
 Lori B. — «Your dream» (2010)
 Mogador — «Running away» (2010)
 Frizzy Sounds feat. Dhany — «The love you’ve got» (2010)
 DJ Smash and Alex Gaudino feat. Dhany — «Moscow never sleeps» (2009) (оригинал: DJ Smash pres. Fast Food — «Moscow never sleeps» (2007))
 Dhany — «Your extasy» (2007)
 Dhany — «Promised land» (2007)
 Dhany — «Wherever you will go» (2007)
 Favretto feat. Jenny B. and Dhany — «To the beat / The rhythm of the night» (2007) (оригинал: Corona — «The rhythm of the night» (1993))
 Sandy vs. Dhany — «Break the wall» (2008)
 Dhany — «U & I (You and I)» (2007)
 Dhany — «Let it go» (2007)
 J.K. / Benassi Bros. feat. Dhany — «Hit my heart» (2002) / (2004)
 J.K. / Benassi Bros. feat. Dhany — «Make me feel» (2001) / (2005)
 Al.Ben / Benassi Bros. feat. Dhany — «Run to me» (2002) / (2005)
 Neuro — «Mazy» (2002)
 KMC feat. Dhany / Benassi Bros. feat. Sandy — «I feel so fine» (2001) / (2004)
 Dhany — «Shut up» (2000)
 MUMM feat. Dhany — «I wanna be free» (2000)
 Oda-Main — «Lovin’ you» (1999)
 Oda-Main — «Inside» (1998)
 Oda-Main — «Dreamin’» (1998)
 Dhany — «Dha dha tune» (1998)
 Dhany — «One day in paradise» (1998)
 Dhany — «Quiero respirar» (1998)
 KMC feat. Dhany / The Popstar Band — «Street life» (1996) / (2011)
 KMC feat. Dhany / Benassi Bros. feat. Dhany — «Somebody to touch me» (1995) / (2005)
 Dhany / Dakka — «Ready to fly» (2000) / (2001)
 Kasanova — «I remember» (2009)
 Dany — «Run away» (2008)
 Magika — «Planet love» (2007)
 Benny Bee — «Free world» (2000)
 Links — «Fascino e vanità» (2003)
 Links — «Dentro di me (Woman in chains)» (2003) (оригинал: Tears for Fears — «Woman in Chains» (1989))
 Links — «Pioggia di polvere» (2003)
 Links — «Ad ogni mio respiro» (2002)
 Links — «Seguimi» (2002)
 Links — «Finalmente vicini» (2003)
 Links — «Liberamente» (2001)
 Links — «Il mio angelo» (2003)
 Links — «Vivere facile» (2003)
 Matia Bazar / Links — «Ti sento» (1985) / (2003)
 Tech-nique feat. Dhany — «I need your love» (2000)
 Dhany — «Love is here» (2000)
 Dhany — «What you do to me?» (2000)
 Dhany — «Ride on» (2000)
 Dhany — «Love for love» (2000)
 In Duo — «La danse» (2008)
 In Duo — «My garden» (2008)
 In Duo — «Cassandra» (2008)
 Benassi Bros. feat. Sandy / Benassi Bros. feat. Dhany — «Castaway» (2005) / (2008)
 Benassi Bros. feat. Sandy / Benassi Bros. feat. Dhany / T. Tommy and Vicente Belenguer feat. Patrizze — «Illusion» (2004) / (2008) / (2010)
 Aeroplanitaliani — «Unioni fragili» (2005)
 In-Grid / Dhany — «Come back home» (2005) / (2007) (оригинал: In-Grid — «C’est pour toi» (2005))

Бэк-вокал 

 Mietta — «Angeli noi (We all need love)» (1998) (оригинал: Domenic Troiano — «We all need love» (1979))
 Mietta — «Damni tutto, damni niente» (1998)

Только исполнила 

 Jack Bernini feat. Dhany — «Waiting for tomorrow» (2014)  
 Mr. Bone feat. Dhany — «Over the rainbow» (2014) (оригинал: Judy Garland — «(Somewhere) over the rainbow» (1939))
 Dhany — «Smooth operator» (2014) (оригинал: Sade — «Smooth operator» (1984))
 Komodo feat. Dhany — «The wind of love» (2014)  
 Del Principe and Roby Montano feat. Dhany — «Summertime» (2014)  
 DJ Aldo feat. Dhany — «Live for the music» (2014)  
 Andrea Ferrini feat. Dhany — «As one» (2014)  
 DJ Simon Weeks feat. Dhany — «New York city» (2014)  
 Roby Montano meets Hector Manolo and Griso feat. Dhany — «Who you are» (2013)  
 Iacopo Misuri — «Complete» (2013)  
 DJ Aldo feat. Dhany — «Love for the summer» (2013)  
 Matteo Sala feat. Dhany — «Travel from my heart» (2013)  
 Krist Van D feat. Dhany — «Hangover» (2013)  
 Mari Ferrari feat. Dhany — «I wanna make it» (2013)  
 The Matt Project feat. Dhany — «It’s over now» (2013)
 The Matt Project feat. Dhany — «Never» (2013)
 Marco Frattini feat. Dhany — «Universe» (2013)  
 Roby Montano feat. Dhany — «Runaway getaway» (2013)  
 Dario Trapani feat. Dhany — «Another lifetime» (2013)  
 Robby Castellano and Gamma DJ feat. Dhany — «Sensitivity» (2013)  
 Rene Rodrigezz feat. Dhany — «Thrill the world tonight» (2013)  
 Giulia Regain and Daresh Syzmoon feat. Dhany — «My memories» (2012)  
 Gil Foster and Roby Montano feat. Dhany — «I won’t surrender» (2012)  
 Martin Silence feat. Dhany — «Live and take control» (2012)  
 Dayro Phonix feat. Dhany — «What if?» (2012)  
 DJ Aldo feat. Dhany — «Dancing in the twilight» (2012)  
 Enzo Saccone feat. Dany Star — «Without you» (2012)  
 Antonio Belcastro feat. Dhany — «Started up» (2012)  
 B.L.M. feat. Dhany — «Crazy for you» (2012)  
 Matteo Sala & Stylus Robb feat. Dhany — «Only you» (2011)  
 Joshua Hiroshy — «Minimal hardstyle» (2012)  
 Benny Benassi feat. Dhany — «Leave this club alone» (2011)
 DJ Assad feat. Daniela Galli — «Time to move» (2010)  
 Alex Baroni / Daniela Galli — «Cambiare» (1997) / (2010)
 Kikkombo — «Freddo Freddo» (2009)  
 Pochill feat. Kate Luck-Hille and Dhany — «Nel blu» (2008)
 Dhany / Channing — «Back it on up» (2007) / (2007)
 Dhany — «Saturday» (2007)
 Dhany — «Live today» (2007)
 Dhany — «Miles of love» (2006)
 Benassi Bros. feat. Dhany / Benassi Bros. feat. Naan — «Rocket in the sky» (2005)
 Benassi Bros. feat. Dhany / Ann Lee — «Every single day» (2005) / (2007)
 Mystic Diversions feat. Dhany / Mike Francis feat. Dhany — «Song from ‘The love dance’» (2002) / (2009) (оригинал: Mystic Diversions — «The love dance» (2001))
 Sally Rendell / Susy Time — «On fire» / «On fire 2007» (1995) / (2007)
 Angie Davies / Dany — «Superman» / «Superman 2007» (1993) / (2007)
 Dany — «Love is like a fever» (2007)
 Dany — «Love is a lite» (2004)
 In Duo — «Come together» (2007)  
 In Duo — «Seven years» (2007)  
 In Duo — «Alone» (2008)
 In Duo — «The doctor» (2008)
 In Duo — «Facing you» (2008)
 In Duo — «This kind of magic» (2008)
 In Duo — «A butterfly’s comin'» (2008)
 Benassi Bros. feat. Naan / Benassi Bros. feat. Sandy / Benassi Bros. feat. Dhany — «Feel alive» (2005) / (2006) / (2008)
 Memphis Slim / JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany — «Every day I have the blues (Everyday I have the blues)» (1949) / (2011)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany — «You can have it» (2009)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany — «Street life» (2009)
 Kikkombo — «This masquerade what’s going on» (2009)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany — «Fly me to the moon» (2008)
 JAO (Jazz Art Orchestra) feat. Dhany and Jenny B. — «All of me» (2008)
 Dhany — «Livin' in da hot time» (2004)  
 Mina / Kikkombo feat. Dhany — «Amor mio» (1971) / (2001)
 Mina / Kikkombo feat. Dhany — «Insieme» (1970) / (2001)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Better than anything» (2007)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Castles made of sand (Little wing)»
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «My romance»
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Time after time» (2010)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Honey pie» (2010)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Glory Glory» (2010)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «One for all» (2010)
 Daniela Galli & Fausto Comunale Duo — «Tears of joy» (2010)
 Marc Mysterio feat. Karl Wolf and Jamie Sparks / Marc Mysterio feat. Chris Willis / Marc Mysterio feat. Dhany and Karl Wolf — «All wrong» / «All wrong» / «Everything is all wrong» (2011) / (2011) / (2011) 
 I-Scream feat. Dhany — «Take my body» (2012)  
 Luki feat. Dhany — «Will I» (2012)  
 Mike Crystal feat. Dhany — «The hottest emotion» (2011)  
 DJ Micro feat. Dhany — «On your road» (2011)  
 Damian William feat. Dhany — «Dangerous» (2010)  
 Donati & Amato feat. Dhany — «The real thing» (2009)  
 Dario Daniele feat. Dhany — «Love is getting down» (2012)  
 Pochill — «Violet theme» (2002)

Отменённые 
 Maicol G and Zimba feat. Dhany — «Party trip» (2014)

Бэк-вокал 

 Spagna — «Gloria» (2000)
 Spagna — «Con il tuo nome» (2000)
 Spagna — «Uno po’ d’Amore» (2000)
 Spagna — «Aspettavo te» (2000)
 Spagna — «Mi amor» (2000)
 Spagna — «Asqua» (2000)
 Spagna — «Messages of love» (2000)
 Spagna — «Anche un momento (E’ tanto se ci sei tu)» (2000)
 Spagna — «Al sole» (2000)
 Spagna — «L’Ora dei ricordi» (2000)
 Spagna — «Claire de lune» (2000)
 Mietta — «Battito» (1998)
 Mietta — «La mia anima» (1998)
 Mietta — «Up passo falso» (1998)
 Mietta — «Dio dove sei» (1998)
 Mietta — «Una strada per te» (1998)
 Mietta — «D’ora in poi» (1998)
 Mietta — «Musica che scoppia» (1998)
 Mietta — «Dentro me» (1998)
 Mietta — «Storie della vita» (1998)
 Mietta — «Un uomo per cui ucciderei» (1998)

Только сочинила 

 Andy Asher and DJ Heckstyler feat. Mia — «Little light» (2013)
 Frank Tòmat feat. Mimi — «Loverboy» (2013)
 Enzo Saccone feat. Carolina Frozza — «Won’t let you go» (2012)
 S&A feat. Nikasoul — «Just a game» (2012)
 Gabry Casarano — «Dream on» (2013)
 Erase — «Take me higher» (2013)
 Joshua Hiroshy — «Dance on the sun» (2012)
 Frizzy Sounds feat. Sofia Rubina — «Do you believe» (2009)
 Ohm Guru feat. Agrado — «Lady Magnolia» (2009)
 Ohm Guru feat. Agrado — «Someday» (2009)
 Ohm Guru feat. Agrado — «Secret words» (2009)
 Ohm Guru feat. Agrado — «Nine to five» (2009)
 Ohm Guru feat. Agrado — «Suitcase» (2009)
 Sandy Chambers — «Give it time» (2005)
 BBB / Benassi Bros. feat. Paul French — «Blackbird» (2002) / (2005)
 Benny Bee feat. Jenny B. / Benassi Bros. feat. JB — «Waitin’ for you» (1999) / (2005)
 Benassi Bros. feat. Sandy — «Light» (2005)
 Azibiza / Benassi Bros. feat. Azibiza / Benassi Bros. feat. Sandy — «Turn me up» (2001) / (2004) / (2004)
 Benassi Bros. feat. The Biz — «The liar» (2004)
 Benassi Bros. feat. Paul French — «Memory of love» (2004)
 Benny Benassi pres. The Biz — «Put your hands up» (2003)
 Benassi Bros. feat. Paul French — «Don’t touch too much» (2003)
 Benny Benassi pres. The Biz — «Time» (2003)
 Benassi Bros. feat. Paul French — «Time is what you need» (2004) (оригинал: Benny Benassi pres. The Biz — «Time» (2003))
 Ann Lee — «This is what you need» (2007) (оригинал: Benassi Bros. feat. Paul French — «Time is what you need» (2004))
 Benny Benassi pres. The Biz — «I wanna touch your soul» (2003)
 Benny Benassi pres. The Biz — «Love is gonna save us» (2003)
 Benny Benassi pres. The Biz — «Let it be» (2003)
 Benny Benassi pres. The Biz — «No matter what you do» (2003)
 Benny B. / Benny Benassi pres. The Biz — «Able to love» (2002) / (2003)
 KMC feat. Sandy / Benassi Bros. feat. Sandy — «Get better» (2003) / (2004)
 Whigfield — «Get get get» (2002)
 Whigfield — «My love’s gone» (2002)
 Whigfield — «Candy» (2002)
 Whigfield — «Boys boys boys» (2002)
 Whigfield — «Fantasy» (2002)
 Nu Connection / Benassi Bros. feat. Sandy — «Movin’ up (and you go down)» (2001) / (2005)
 Dada — «Jump up» (2001)
 Whigfield — «Doo-Whop» (1999)
 Whigfield — «Waitin' for Saturday» (2000)
 Whigfield — «Mi amor» (2000)
 Whigfield — «All your love» (2000)
 Whigfield — «Unbelievable» (2000)
 J.K. — «You got me dancing» (2000)
 Dada — "Get ready to the beat (2000)
 Ann Lee — «Top of the world» (1999)
 Ann Lee — «2 times (Two times)» (1999)
 Whigfield — «Summer samba» (1997)
 Whigfield — «Lover» (1997)
 Ally & Jo — «Nasty girl» (1997)
 Marina Santelli feat. Kikkombo — «So cold» (2011)
 Marina Santelli feat. Kikkombo — «The road to heaven» (2011)
 Marina Santelli feat. Kikkombo — «Game of love» (2011)
 Marina Santelli feat. Kikkombo — «Can it be forever?» (2011)
 Marina Santelli feat. Kikkombo — «Alive» (2011)
 Mike West — «All I want is you» (2009)
 DJ Force — «On my radio» (2007)
 Stylophones — «Hold on to love» (2004)
 Vittorio Fraia — «You make me feel»
 Haiducii — «Boom, boom» (2007)
 Whigfield — «Rainbow» (2007)
 Samantha (Samanta) — «Get on up and dance» (2000)
 Ranka — «Put your hands (in the air)» (2000)
 Lady M. — «Le temps pour l’amour» (2006)
 Lady M. — «All over the world» (2006)
 Oda-Main — «So high»  
 Mint — «Smile» (2001)
 Lorenzo Pani — «Bambina salta su» (1999)
 Lorenzo Pani — «Love me do»
 Robert Passera feat. Animacustica — «Champagne music» (2002)
 J.K. — «Go on» (1998)
 J.K. — «Deep in the night (Touch my body, want my body)» (1999)
 Favretto feat. Melanie Paulus — «House is breaking down»
 The Cousins — «L’amour et la musique» (2001)
 Dogma 95 — «Break it down»
 Calanit — «Sculptured (Do-Dee-Dee-Deem-Dum)» (2005)
 Benny Benassi pres. The Biz — «Time» (2003)
 Diego Donati vs. F&A Factor feat. Sandy — «Get hot» (2007)
 Diego Donati vs. F&A Factor feat. Wendy — «The way I like» (2007)
 Favretto feat. Sandy — «Get out of my mind» (2008)
 Whigfield — «Makin' my day» (2000)
 Whigfield — «My My» (2002)
 Whigfield — «What we’ve done for love» (1997)
 Whigfield — «Givin' all my love» (1998)
 R.E.D. — «You make me feel» (2001)
 Francesco Rossi — «Africa nossa» (2009)
 Mogador vs. DJ Holly feat. Karly — «People of the world» (2009)
 Ann Lee — «Smooth & Sweet» (1999)
 Ann Lee — «Top of the world» (1999)
 Pocho feat. Sandy Chambers — «Brighter» (2009)
 Sandy Chambers — «Give it time» (2005)
 Mietta — «Ancora insieme a te» (2000)
 Joe Dibrutto — «Inspiegabilmente» (2008)
 In-Grid — «You promised me» (2002) (оригинал: In-Grid — «Tu es foutu (Tu m’as promis)» (2002))
 In-Grid — «Souvenir d'été» (2003)
 In-Grid — «Summer souvenir» (2003) (оригинал: In-Grid — «Souvenir d'été» (2003))
 In-Grid — «More and more» (2004) (оригинал: In-Grid — «Mais la nuit… il dort!» (2003))
 In-Grid — «C’est pour toi» (2005)
 In-Grid — «À poings fermés» (2005) 
 In-Grid — «The slave» (2005) (оригинал: In-Grid — «À poings fermés» (2005)) 
 In-Grid — «Every night» (2005)
 In-Grid — «Les jeux sont faits» (2010)

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты и публичные страницы
 dhany.it — Официальный сайт, посвященный жизни и творчеству Dhany.
 google.com/+DhanyOfficial — Официальная публичная страница Dhany в социальной сети Google+.
 fb.com/DhanyOfficial — Официальная публичная страница Dhany в социальной сети Facebook.
 twitter.com/DhanyOfficial — Официальная публичная страница Dhany в Twitter.
 myspace.com/DhanyOfficial — Официальная публичная страница Dhany в социальной сети MySpace.
 youtube.com/DhanyOfficial — Официальный публичный канал Dhany на YouTube.

Неофициальные сайты
 danielagalli.ru — Новый неофициальный сайт на русском языке, посвященный жизни и творчеству Dhany.
 danielagalli.ru/mirror/dhany.ru — Зеркало dhany.ru по состоянию на 22 ноября 2008 года, первого неофициального сайта на русском языке, посвященного жизни и творчеству Dhany. (не обновляется)

Каталоги и энциклопедии
 discogs.com/artist/dhany — Страница Dhany на Discogs.
 eurokdj.com/search/eurodb.php?name=dhany — Страница, посвященная жизни и творчеству Dhany, на Eurodance Encyclopædia.
 offlimits-production.it/a9/off_limits/dhany — Страница, посвященная жизни и творчеству Dhany, на официальном сайте студии звукозаписи Off Limits. (не обновляется)

Электронные музыкальные коллективы Италии
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы в жанре евродэнс
Поп-музыканты Италии
Артисты, известные под псевдонимами